Мулин — фамилия и топоним:

 Мулин (Франция) — коммуна в регионе Нижняя Нормандия (Франция).
 Мулин (Муданьцзян) — городской уезд городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян (КНР).
 Мулин, Валентин Михайлович (1897—1938) — советский военный деятель, комкор.